

Жоламан — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Жоламан — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Жоламан — станційне селище, Кербулацький район, Жетисуська область